Fontaine-Notre-Dame, commune française de l'Aisne
 Fontaine-Notre-Dame, commune française du Nord